Вело:

 Вело — перша частина складних слів, що відповідає слову велосипедний, напр.: велозавод, велокамера, велоспорт і т. ін.;
 Вело́ — () — муніципалітет у Франції

Примітки